Maniraptoriformes ist ein Taxon innerhalb der Coelurosauria und beinhaltet die systematischen Gruppen Ornithomimosauria und Maniraptora. Es umfasst somit theropode Dinosaurier, aus denen die Vögel hervorgingen.

Eigenschaften 
Mit Ausnahme der Therizinosaurier waren alle ursprünglichen Maniraptoriformes Fleischfresser. Während beispielsweise der vor 150 Millionen Jahren lebende Archaeopteryx nur etwa taubengroß wurde, maßen andere Maniraptoriformes wie etwa Therizinosaurus knapp zehn Meter in der Länge. Entsprechend variierte auch das Gewicht unter den Maniraptoriformes stark. Alle waren, erneut mit Ausnahme der Therizinosaurier, relativ leicht gebaut.

Fossilfunde 
Insbesondere in China konnten in den letzten Jahren viele Fossilien von zur Maniraptoriformes gehörende Gattungen entdeckt werden. Darunter wurden teilweise Federabdrucke in den Versteinerungen festgestellt (z. B. Sinornithosaurus). Jedoch wurden auch in Nord- und Südamerika sowie in Europa, Afrika und Australien Fossilien von Gattungen der Maniraptoriformes gefunden.

Die ältesten Fossilien stammen aus rund 160 Millionen Jahre alten Gesteinen.

Innere Systematik 

Folgendes Diagramm zeigt die innere Systematik der Maniraptoriformes.

Einzelnachweise

Weblinks 
 cas.bellarmine.edu

Theropoda
Theropoden